Klisura est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Klisura, un village situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Klisura, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Klisura, un village situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
Klisura, un village situé dans la municipalité de Doljevac, district de Nišava ;
Klisura, un village situé dans la municipalité de Surdulica, district de Pčinja.